Браунстаун има више значења:
 Браунстаун (округ Ланкастер, Пенсилванија)
 Браунстаун (Илиноис)
 Браунстаун (Индијана)
 Браунстаун (округ Камбрија, Пенсилванија)